Гарет Эдвардс
 Эдвардс, Гарет (англ.; род. 1947) — валлийский регбист.
 Эдвардс, Гарет (англ.; род. 1973) — английский игрок в крикет, выступавший за Беркшир.
 Эдвардс, Гарет (англ.; род. 1976) — валлийский игрок в крикет.
 Эдвардс, Гарет (англ.; род. 1965) — радио и телевизионный продюсер.
 Эдвардс, Гарет (род. 1975) — британский кинематографист, режиссёр.